Luigi Marchesi ist der Name folgender Personen:

* Luigi Marchesi (Sänger) (1754–1829), italienischer Opernsänger (Sopran)
 Luigi Marchesi (Bildhauer) (1799–1874), italienischer Bildhauer
 Luigi Marchesi (Maler) (1825–1862), italienischer Maler
 Luigi Marchesi (Comiczeichner) (1939–1993), italienischer Comiczeichner